Joe Cannon (nacido el 1 de enero de 1975 en Sun Valley, Idaho) es un futbolista estadounidense que actualmente juega para el Colorado Rapids.

Trayectoria 

Futbolistas de Idaho
Futbolistas de la selección de fútbol de Estados Unidos en los años 2000
Futbolistas de Estados Unidos en la Copa FIFA Confederaciones 2003
Futbolistas del Houston Dynamo
Futbolistas del Colorado Rapids
Guardametas de fútbol